Sarcus (plaats), een gemeente in het Franse departement Oise
 Sarcus (motorfiets), een Belgisch historisch merk van bromfietsen.